Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2022 – 27. edycja mistrzostw świata w lotach narciarskich, która odbyła się w dniach 11–13 marca 2022 na Vikersundbakken w norweskim Vikersund. Były to piąte w historii zawody tej rangi rozgrywane w tym miejscu (poprzednio w 1977, 1990, 2000 i 2012).

Decyzję o wyborze Vikersund na gospodarza Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2022 ogłoszono 17 maja 2018 podczas kongresu FIS w greckim Costa Navarino. Norweska miejscowość była jedyną, która ubiegała się o organizację tego wydarzenia. Tytułu w konkursie indywidualnym  bronił Niemiec Karl Geiger, a w konkursie drużynowym reprezentacja Norwegii.

Indywidualnym mistrzem świata w lotach narciarskich został reprezentant gospodarzy Marius Lindvik, a w zawodach drużynowych zwyciężyła reprezentacja Słowenii.

Skocznia 
W tabeli podano rekord skoczni obowiązujący przed rozpoczęciem Mistrzostwami Świata w Lotach Narciarskich. Rekord Stefana Krafta na Vikersund to również rekord świata w lotach narciarskich.

Program zawodów

Wyniki

Kwalifikacje (10.03.2022)

Konkurs indywidualny (11–12.03.2022)

Konkurs drużynowy (13.03.2022)

Składy reprezentacji 
Do zawodów zgłoszonych zostało 55 zawodników reprezentujących 16 krajów.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Sezon 2021/2022 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Norwegii
2022 w Norwegii